A National Football League 1982-es szezonja a 63. szezon volt az amerikai professzionális amerikaifutball-ligában. Játékossztrájk miatt a szezonban csak 9 mérkőzést játszottak a csapatok. A rájátszást emiatt erre a szezonra megváltoztatták. Mindkét konferenciából nyolc–nyolc csapat jutott be, a divíziók végeredményeit nem vették figyelembe, azaz nem volt biztosított, hogy mindegyik divízióból lesz továbbjutó. A rájátszást egyenes kieséses rendszerben játszották. A szezont a Super Bowl XVII zárta, amelyet a Washington Redskins a Miami Dolphins ellen nyert meg.

Alapszakasz 

Döntetlenre végzők
AFC
 
 
 
 
 
NFC

Rájátszás

Jegyzetek

Források

További információk 
 Az NFL hivatalos honlapja

National Football League szezonok
Nfl